Pan de lobo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Bromus diandrus; 
 el nombre común de la planta Bromus sterilis; o
 el nombre común de la planta '''''Sedum album.